Мигель дель Барко Гальего (; род. , Льерена) — испанский композитор, органист и музыкальный педагог.

Изучал композицию и игру на органе в Сан-Себастьяне у Луиса Уртеаги, затем окончил Мадридскую консерваторию как органист. В 1968—1974 гг. преподавал в Севильской консерватории, затем в 1974—2008 гг. заведовал кафедрой органа в Мадридской консерватории, а в 1979—1983 и 1988—2008 гг. был также её директором. С 2008 г. на пенсии.

Автор оркестровых и органных сочинений, многие из которых основаны на местном материале. Написал официальный гимн автономной области Эстремадура. Гастролировал как органист в Бельгии, Австрии, Словении, Германии и США.

Ссылки 
 En torno a Miguel del Barco Gallego y su obra // Sinfonia virtual, No. 27 (Julio 2014) 

Органисты Испании
Академические музыканты Испании
Музыкальные педагоги Испании